GIF kan syfta på

 GIF – en standard för icke-förstörande komprimering av bilder
 GIF (idrottsförening) – en förkortning för Godtemplarnas idrottsförening eller Gymnastik- och idrottsförening), som förekommer i en mängd idrottskubbars namn som till exempel: Alfta GIF, Bollnäs GIF, Höllvikens GIF, GIF Sundsvall, Varbergs GIF.  
 GIF – en idrottsförening i Gävle, se Gefle IF